W Polsce
 Karsko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Nowogródek Pomorski 
 Karsko – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Przelewice
 Karsko – gromada